Луговцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Луговцы — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Луговцы — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Луговцы — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.
 Луговцы — урочище в Дубровенском районе Витебской области, в котором расположены одноимённые садоводческое товарищество и детский оздоровительный лагерь.

Россия 
 Луговцы — деревня в Смоленском районе Смоленской области.